Чемпионат Франции по футболу 1957/1958 — 20-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Реймс» стал чемпионом Франции в 4-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 1024 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 12 голов 
 «Седан» — «Безье»  — 8:4
 Самая крупная победа в гостях:  —6 голов 
 «Валансьен» — «Реймс»  — 0:6
 Самая крупная победа дома:  9 голов 
 «Лилль» — «Безье»  — 10:1

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1957/1958
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1957 году
Спорт во Франции в 1958 году